Robert Gibson – astronauta statunitense
 Robert Gibson – wrestler statunitense
 Bob Gibson – giocatore di baseball statunitense